Luitzen Egbertus Jan Brouwer
Leo Brouwer
1746 Brouwer
Dirk Brouwer
Hendrik Brouwer
Prêmio Brouwer
Teorema do ponto fixo de Brouwer
Grafo de Brouwer-Haemers

Desambiguação